Jędrzejczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Jędrzejczyk (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Joanna Jędrzejczyk (* 1987), polnische Kickboxerin und Mixed-Martial-Arts-Kämpferin